Félix Balzer – medico e patologo francese
 Johann Balzer – incisore, disegnatore ed editore boemo
 Karin Balzer – ostacolista tedesca
 Sara Balzer – schermitrice francese